Als indische Tamilen bezeichnet man:

 die in Indien ansässigen Tamilen
 die aus Indien nach Sri Lanka eingewanderten Tamilen, siehe indische Tamilen in Sri Lanka